El aeropuerto Juan Pablo II (en portugués: Aeroporto João Paulo II) , está situado en la isla de San Miguel, cerca de la ciudad de Ponta Delgada, en el archipiélago de las Azores (Portugal). Su nombre actual es en honor al Papa Juan Pablo II, que visitó las Azores en los años 1990. La nueva terminal fue inaugurada en 1995.

Tiene programados vuelos de cabotaje a todas las islas del archipiélago de las Azores, además de a Madeira, a Lisboa y a Oporto. También opera vuelos internacionales con destino a Europa y Norteamérica. El aeropuerto sirve de hub a las compañías SATA Air Açores y SATA International.

Aerolíneas y destinos

Destinos nacionales

Destinos internacionales

Estadísticas

Véase también 
 Anexo:Aeropuertos de Portugal
 Anexo:Aeropuertos de Europa

Referencias

Enlaces externos 

 Página oficial del Aeropuerto Juan Pablo II
 
 Información sobre el Aeropuerto Juan Pablo II (en inglés)

Juan Pablo II
Juan Pablo II
Epónimos de Juan Pablo II
Ponta Delgada